Кра може да се отнася за:

 Кра, буква в гренландската азбука
 Кра, провлак в Тайланд
 Кра, полуостров в Азия
 Кра, река в Тайланд
 Кра, дух в африканската митология